Trachonitis (landstreek), landstreek in de Hellenistische en Romeinse periode
Trachonitis (geslacht), geslacht van vlinders uit de familie snuitmotten (Pyralidae)